Bullen peut désigner :
  ;
 Frank Bullen (1857-1915), romancier britannique ;
 Keith Bullen (1906-1976), géophysicien britannique ;
 Nigel Bullen, musicien britannique ;

Autres 
 , stades de football.